Pedro de Anjou (1291-29 de agosto de 1315), llamado Tempesta (que significa «tormenta»), fue conde de Éboli desde 1306. Era el octavo hijo de Carlos II de Anjou y María de Hungría. Su sobrenombre proviene de su temperamento tormentoso.

En 1309, recibió Nocera e Isernia y cambió Montescaglioso por Sorrento y Castellammare di Stabia. Comenzó a servir a su hermano, el rey Roberto, contra los gibelinos de Uguccione della Faggiola en Toscana. Dirigió a 300 caballeros y recibió el título de «vicario de Toscana, Lombardía, Romaña, la ciudad de Bertinoro y la ciudad de Ferrara y capitán general del partido güelfo de Toscana».

Celebró un jubileo en Siena y luego se trasladó a Florencia, donde permaneció con la familia Mozzi y la comuna le otorgó un estipendio de 4 000 florines. Tomó Arezzo el 29 de septiembre de 1314, pero Uguccione tomó Lucca. A petición de Roberto, Felipe I de Tarento trajo refuerzos al norte y obtuvo éxitos iniciales, pero en la batalla de Montecatini, las fuerzas combinadas de los güelfos fueron derrotados por Uguccione y los gibelinos en una escaramuza. Pedro y Felipe se retiraron a Fucecchio y el primero murió en el camino, en el pantano, su cuerpo nunca fue encontrado.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

Casa de Anjou-Sicilia
Nobles de Italia del siglo XIV
Nacidos en Nápoles
Fallecidos en Montecatini Terme